Museu, en llatí Musaeus, en grec antic , fou un poeta èpic grec nadiu d'Efes que va viure a la meitat del segle II aC. L'enciclopèdia Suides li atribueix un poema titulat  en deu llibres, dedicat a Èumenes de Càrdia i al rei Àtal I de Pèrgam. Suides també li aplica la poc clara expressió "".

Referències 

Poetes èpics de l'antiga Grècia en grec
Poetes de la Grècia romana
Poetes èpics romans
Poetes efesis
Poetes grecs de l'antiga Àsia Menor